Кубок Конфедерации КАФ 2009 — 6-й розыгрыш второго по значимости клубного футбольного турнира Африканской конфедерации футбола (КАФ). Финал состоял из двух матчей, которые прошли 29 ноября и 5 декабря 2009 года.

Формат и участники 
Турнир проходил по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии играли с проигравшими в 1/8 финала Лиги чемпионов за место в групповом этапе. В групповом этапе участвовали 8 команд, разбитые на 2 группы по 4 команды. Впервые в истории турнира из группы выходили 2 лучшие команды и были проведены полуфиналы, победители которого разыграли трофей в двухматчевом финале.

Федерации, занимающие в рейтинге КАФ места с 1-го по 12-е, имели возможность выставить по 2 команды. Так как 3 федерации разделили 12-е место в рейтинге для сезона 2009, всем трём было дано право выставить по 2 команды.

Оба клуба из Ганы отказались от участия в турнире, Марокко, Судан и Южная Африка выставили по 1 клубу. Вне квот принял участие победитель прошедшего розыгрыша «Сфаксьен» из Туниса. Таким образом, в турнире приняли участие 45 команд, представляющих 34 федерации.

Клубы двух федерации (Экваториальной Гвинеи и ЦАР) изъявили желание принять участие в турнире после окончания приёма заявок. Для них был организован промежуточный раунд, победитель которого мог пройти в 1/16 финала в случае снятия или отказа любого клуба на данной стадии, поскольку подобного не случилось, на этом их участие в турнире было окончено.

Жирным выделены 19 команд, начавших участие с 1/16 финала, минуя предварительный раунд.

Курсивом выделены клубы из ЦАР и Экваториальной Гвинеи, участвовавшие в специально организованном промежуточном раунде.

1 Оба участника от Ганы — бронзовый призёр «Арсенал» и занявший четвёртое место «Либерти» отказались от участия в турнире.
2 В федерации футбола Южной Африки забыли, что имеют право выставить 2 команды на турнир, поэтому заявка на участие бронзового призёра чемпионата ЮАР «Сантос» не была подана.

Даты матчей и жеребьёвок

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 30 января—1 февраля, ответные — 14, 15 и 21 февраля 2009 года.

|}

Промежуточный раунд 
Первый матч прошёл 22 февраля, ответный — 8 марта 2009 года.

|}

В связи с тем, что ни один клуб, вышедший в 1/16 финала, не отказался от дальнейшего участия, «Депортиво Монгомо» в 1/16 финала не попал.

1/16 финала 
Первые матчи прошли 13—16 марта, ответные — 3—5 апреля 2009 года.

|}

1/8 финала

1-й раунд 
Первые матчи пройдут 17—19 апреля, ответные — 2—3 мая 2009 года.

|}

2-й раунд 
Во 2-м раунде 1/8 финала победители 1-го раунда встречаются с командами, проигравшими в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

Первые матчи прошли 15—17 мая, ответные — 30—31 мая 2009 года.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

1/2 финала 
Первые матчи прошли 3 октября, ответные — 16 и 18 октября 2009 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 29 ноября, ответный — 5 декабря 2009 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
Лига чемпионов КАФ 2009

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2009 на сайте КАФ
 Результаты Кубка Конфедерации 2009 на сайте GOALZZ.com
 Статистика Кубка Конфедерации 2009 на сайте RSSSF

2009
Футбол в Африке в 2009 году